Вальюэрканес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро. Занимает площадь 27,89 км². Население — 89 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса